Captains Draft 4.0 — турнир по игре Dota 2, профессионального сезона 2017-2018 Dota Pro Circuit, категории майнор (Разыгрываются 300.000$ и 300 баллов), организованный компанией Moonduck, который пройдёт в Вашингтоне в январе 2018 года.

Участие в турнире примут несколько приглашённых команд, а также коллективы, победившие в международных квалификациях. Отборочные квалификации прошли 28 октября - 15 ноября 2017 и определили команды, которые поедут в Вашингтон для участия в финальной части соревнования.

Приглашённые команды 

Прямые путёвки для участия в финальной стадии получили два коллектива:  Evil Geniuses и  Team Secret. Оставшиеся 6 вакантных мест были разыграны в региональных квалификациях.

Региональные отборочные 

Отборочные соревнования традиционно прошли в шести регионах. Из каждого региона в финал турнира вышли по одной лучшей команде:

Участники отборочных:

Квалификация в регионе Китай

Квалификация в регионе ЮВ Азия

Квалификация в регионе СНГ

Квалификация в регионе Европа

Квалификация в регионе Сев. Америка

Квалификация в регионе Юж. Америка

Финальная часть 

Участие в турнире приняло 8 команд. В групповой стадии коллективы были разбиты на две группы, где сыграли друг с другом матчи серии до двух побед. Все команды проходят в плей-офф, причем самые сильные сражаются с самыми слабыми из противоположных групп соответственно.

 Midas Club Elite не смогли поехать на турнир и были заменены на  paiN Gaming

Групповой этап 
2 лучшие команды каждой группы попали в плей-офф.

Плей-офф

Результаты

Примечания 

Dota Pro Circuit 2017-2018
2018 год в киберспорте